Bröckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Bröckelmann-Seitz, Schweizer Autorin 
 Christophorus Bernardus Bröckelmann, deutscher Mediziner 
 Julie Bröckelmann (1804–1848), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Brökelmann
 Brockelmann